Зеленодольский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Петропавловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Зелёный Дол.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1666 человек, в том числе 814 мужчин и 852 женщины.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Петропавловского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края